Yahaya ist der Familienname folgender Personen:

 Kulu Yahaya (* 1976), ghanaische Fußballspielerin
 Mallam Yahaya (* 1974), ghanaischer Fußballspieler
 Seidu Yahaya (* 1989), ghanaischer Fußballspieler